rezerwat przyrody Przytoń
2 miejscowości w Polsce:
 Przytoń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Drawsko Pomorskie
 Przytoń – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno
1 jezioro:
 Przytoń – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Węgorzyno